Saksansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saksansaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Saksansaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar